Гали́на Петро́ва:
 Петрова, Галина Константиновна (1920—1943) — медицинская сестра, главстаршина, Герой Советского Союза.
 Петрова, Галина Кранидовна (род. 1945) — певица, артистка оперетты.
 Петрова, Галина Леонидовна (род. 1956) — советская и российская драматическая актриса.
 Петрова, Галина Петровна (1913—2015) — балерина, солистка Большого театра.